Хаим Абович Лобер (1919—1992) — российский кинооператор.

Биография 
Оператор Свердловской киностудии. В 1945-48 гг. работал на Новосибирской киностудии. Чл. Уральского отделения Союза кинематографистов России. Жена — режиссёр, чл. Гильдии кинорежиссеров, Алла Владиславовна Меницкая (р. 1919). Хаим Лобер и Алла Меницкая — авторы около ста двадцати фильмов

Фильмография 
 Рассказы о Сибири. Природная аптека

Примечания

Ссылки 
 http://ur-ra.ru/sc/pub_ur.php?pub_select=1695
 http://www.dvk-sk.ru/dvk.pdf
 http://www.mkso.ru/professional/arhiv/kino_ts

Персоналии по алфавиту
Кинооператоры СССР
Кинооператоры России
Персоналии:Екатеринбург